Richard Marsh peut désigner :
 Richard Marsh (1857-1915), écrivain britannique ;
 Richard Marsh (1928-2011), homme politique britannique et un dirigeant d'entreprise ;
 Richard Marsh (1967-), surfeur australien.